Bachmair ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Bachmair (* 1943), deutscher Pädagoge
 Dominik Bachmair (* 1972), deutscher Fernsehmoderator
 Heinrich F. S. Bachmair (1889–1960), deutscher Verleger

Siehe auch:

 Erdinger Glockengießerei Bachmair
 Bachmaier, Bachmayer, Bachmayr, Bachmeier